Eagle Butte bezeichnet mehrere

Orte
 Eagle Butte (South Dakota), Vereinigte Staaten
 Eagle Butte (Alberta), Kanada

Sonstiges:
 Eagle Butte Mine, Kohlemine in Wyoming
 Eagle Butte (Krater), Einschlagkrater in Alberta, Kanada